Mack (Ohio), població del Comtat de Hamilton (Ohio)
 Mack North, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Ohio 
 Mack South, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Ohio 
 Christy Mack (South Chicago Heights, Illinois, 1991), model i actriu porno nord-americana 
 Eugen Mack (Arbon, 1907 - Basilea, 1978), gimnasta artístic suís, guanyador de vuit medalles olímpiques 
 Lake Mack-Forest Hills, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida 
 Timothy Mack (Cleveland, 1972), saltador de perxa estatunidenc, medalla d'or als Jocs Olímpics d'Atenes 2004